Истапан дел Оро има више значења:

 Општина Истапан дел Оро (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Истапан дел Оро (Истапан дел Оро, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику